Tungsten – il nome ufficiale IMA del tungsteno nativo
 Tungsten (Canada) – una città situata nei Territori del Nord-Ovest, Canada
 Tungsten (computer palmare) – un modello di computer palmare della Palm